Антиохи́йская Правосла́вная Архиепископи́я Се́верной Аме́рики (, ) — архиепископия с особым статусом в составе Антиохийского патриархата, объединяющая приходы на территории США и Канады.

История 
Отсчитывает свою историю с появления на американском континенте арабских приходов, которые до 1917 года, как и прочие православные приходы, находились в юрисдикции Русской православной церкви. В 1904 году было образовано викарное епископство для окормления православных арабов, которое возглавил епископ Рафаил (Хававини).

После большевистской революции произошёл разлад в единой православной церкви Америки, последовала масса расколов, главным образом по национальному признаку. Предъявила свои претензии на арабские православные приходы и Антиохийская патриархия, приславшая в конце 1918 года епископа Германа (Шехади). Часть приходов ушла к нему, часть осталась в Русской Церкви, образовался первый раскол арабского православия в Америке, продолжавшийся до 1975 года. Арабские приходы Русской Церкви, впоследствии подчинявшиеся обособившейся Северо-Американской митрополии, оказались под управлением Евфимия (Офеша), который вынашивал планы образования Американской Православной церкви, но в итоге образовал из своих приходов неканоническую «Американскую православную кафолическую церковь».

К 1933 году трое арабских епископов умерли, а Евфимий был лишён сана, и Антиохийская патриархия в надежде объединить все приходы прислала нового епископа, который однако уже в следующем году также умер.

Антиохийской патриархии удалось договориться с Русской Северо-Американской митрополией о переходе всех арабских епархий под её омофор, однако намеченное рукоположение двух епископов в 1936 году обернулось новым расколом. Вместо того, чтобы рукоположить одного из них в качестве викарного епископа, иерархи РПЦЗ, в состав которой тогда вошла Северо-Американская митрополия, рукоположили его Архиепископом Толедским, и он образовал собственную независимую церковь.

В 1961 году было создано викариатство западного обряда.

Только 24 июня 1975 года митрополит Филипп (Салиба) Антиохийской Архиепархии Нью-Йорка и митрополит Михаил (Шахин) Антиохийской Архиепархии Толедо (Огайо) подписали Статьи о воссоединении — документ, восстановивший административное единство среди антиохийских православных в США и Канаде; При этом Толедская кафедра становилась викарной. 19 августа 1975 года Статьи были утверждены Синодом Антиохийского Патриархата.

31 мая 1978 года глава митрополит Филипп (Салиба) приобрёл 280 акров (1,1 км2) земли в боро Боливар, штат Пенсильвания, где была устроена «Антиохийская деревня». Там стали проводить летние детские лагеря, епархиальные конференции и разного рода православные встречи.

Американская Антиохийская епархия активно занималась миссионерством и просветительской деятельностью, что вкупе с ассимиляцией арабских эмигрантов превратило её по сути в американскую церковь. Так, большинство клира Антиохийской архиепископии — американцы, а не арабы-эмигранты или их прямые потомки.

В начале 2000-х годов начались переговоры о предоставлении автономии Антиохийской архиепископии в Северной Америке, на чём настаивал её глава митрополит Филипп (Салиба).

В 2001 году верующие Антиохийской православной архиепископии подавляющим большинством проголосовали за предоставление им автономии.

14 июня 2002 года Священный Синод Антиохийской православной церкви принял решение о предоставлении автономии, создав специальный комитет в составе шести митрополитов, который должен был обсуждать практические вопросы предоставления автономии.

9 октября 2003 решением Священного Синода Антиохийской православной церкви было предоставлено самоуправление. На тот момент архиепископия имела четырёх викарных епископов, 159 приходов, 35 миссий, около 400 священников и диаконов.

В 2004 году архиепископия была разделена на девять епархий.

На 2005 года насчитывала 236 приходов, в том числе 38 миссий. Число верующих варьируется (в зависимости от подсчетов) от 50 тысяч до 380 тысяч человек. В 2014 году скончался многолетний предстоятель Антиохийской американской архиепископии митрополит Филипп (Салиба). На тот период в церкви действовали 266 приходов и миссий.

Первоиерархи 
 Виктор (Абу-Ассали) (11 сентября 1924 — 19 апреля 1934)
 Антоний (Башир) (19 апреля 1936 — 19 февраля 1966)
 Илия (Корбан) (февраль — август 1966) в/у, митр. Триполийский
 Филипп (Салиба) (14 августа 1966 — 19 марта 2014)
 Силуан (Муси) (20 марта — 3 июля 2014) в/у, митр. Буэнос-Айресский
 Иосиф (аз-Зехлауи) (3 июля 2014 — 17 октября 2022)
 Савва (Эспер) (с 23 февраля 2023)

Епархии 
 Архиепископальный округ
 Епархия Оттавы
 Епархия Окленда
 Епархия Вичиты
 Епархия Толедо
 Епархия Игл-Ривер
 Епархия Ворчестера
 Епархия Майами
 Епархия Лос-Анджелеса

Примечания

Ссылки 
 История Архиепископии на её официальном сайте
 Metropolitan Philip’s Address to the 48th Archdiocesan Convention General Assembly

 
Появились в 1918 году в США
Православные епархии США
Православные епархии Канады